L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 24 au , sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Laura Siegemund remporte l'épreuve en simple, Raquel Atawo et Jeļena Ostapenko celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Grâce à une invitation des organisateurs de Stuttgart, ce tournoi marque le retour de la Russe Maria Sharapova après une suspension de 15 mois pour dopage, à la suite d'un contrôle positif au meldonium.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Madison Keys, de la Française Caroline Garcia et de la Slovaque Dominika Cibulková, blessée au poignet. Elles sont respectivement remplacées par Daria Kasatkina, Zhang Shuai et Jennifer Brady.

Lauréates 
Laura Siegemund, invitée par les organisateurs du tournoi, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Kristina Mladenovic. Il s'agit de son  et de son  sur terre battue.

En double, Raquel Atawo et Jeļena Ostapenko remportent leur  ensemble en battant en finale Abigail Spears et Katarina Srebotnik. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis en avril 2017